Дијана има више значења:

 Дијана
 Дијана (Франсиско И. Мадеро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Дијана (Сијера Мохада), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Дијана (Тореон), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Дијана (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Дијана (Грал. Браво), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Дијана, Ел Алакран (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Дијана (Камарго), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику